Наталья Шаховская
 Шаховская, Наталья Дмитриевна (урождённая Щербатова; 1795―1884) — жена декабриста Фёдора Шаховского.
 Шаховская, Наталия Дмитриевна (в замужестве Шик; 1890—1942) — русская историк, писательница и переводчица, биограф, преподаватель.
 Шаховская, Наталья Дмитриевна (род. 1952) — русская переводчица.
 Шаховская, Наталья Николаевна (1935―2017) — виолончелистка и педагог.